Села:
 Немиринці — Вінницька область, Козятинський район
 Немиринці — Житомирська область, Бердичівський район
 Немиринці — Хмельницька область, Городоцький район
 Немиринці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Немиринці — Хмельницька область, Теофіпольський район